Курская дуга:
 Курская дуга — стратегический выступ линии фронта в районе Курска, образованный весной 1943 года.
 Курская дуга — именной поезд Московского метрополитена.
 Курская дуга — временная кольцевая гоночная трасса в центре города Курска для проведения этапов гонок RTCC в 2008—2011 годах.